Der Begriff mazedonische Handballnationalmannschaft ist mehrdeutig. Es gibt eine

 Mazedonische Frauen-Handballnationalmannschaft und eine
 Mazedonische Männer-Handballnationalmannschaft.